Przehyba
 Wielka Przehyba

Zobacz też 
 
 Prehyba